Етап Кубка світу в окремих видах у Досі 2020 є заключним етапом Кубка світу в окремих видах 2018-2021, на якому буде встановлено володарів 10  іменних олімпійських ліцензій в окремих видах (6 - у чоловіків; 4 - у жінок). Очки нараховуються за місця у топ-12.

Через коронавірус турнір перенесено на 3-6 червня 2020 року. 

Турнір перенесено на 2021 рік. Точні дати проведення будуть встановлені пізніше. Попередньо турнір заплановано проводити 10-13 березня 2021 року.

Остаточними датами проведення турніру встановлені 23-26 червня 2021 року.

Чоловічі результати

Вільні вправи 

 здобув особисту ліцензію в багатоборстві за підсумками ЧЄ-2021

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Посилання 
https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=14999#loaded 
Спортивна гімнастика
Спортивні події 2021
2021 у катарському спорті